Río (oficialmente y ) es un lugar y una parroquia del concello de Villamarín, en la comarca de Orense, provincia de Orense, Galicia, España.

Lugares 
 A Baiuca
 Barbantes
 A Chouzana
 Cibrán
 Estrumil
 O Fontao
 Regueiros
 Río (O Río) 
 San Martiño
 Sestelos

Referencias 

Rio